Никола́й (Карло) Семёнович Чхеи́дзе (; ) — грузинско-российский государственный и политический деятель. Председатель Закавказского сейма ЗДФР с 23 февраля по 26 мая 1918 года; 1-й председатель Всероссийского ЦИК (1917) и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов с  по  года.

Биография 
По происхождению грузин, из дворян. Окончил Кутаисскую гимназию. В 1887 году поступил в Новороссийский университет, откуда был исключён за участие в студенческих волнениях. Позднее поступил в Харьковский ветеринарный институт, откуда в 1888 году также был исключён.

С 1892 года член социал-демократической организации (известной как «Месаме-даси»), в 1898 году вошёл в РСДРП, с 1903 года меньшевик. В 1898 году переехал в Батуми, где работал инспектором муниципальной больницы. В 1898—1902 гг. был гласным батумской Городской думы, членом Городской управы. В 1902—1905 гг. — инспектор городской больницы. В 90-х гг. XIX в. впервые перевёл на грузинский язык «Манифест Коммунистической партии».

В 1902 году при начале крестьянских волнений в Гурии, позже превратившихся в Гурийскую республику вначале занимал ортодоксальную марксистскую позицию, отрицая возможность участия крестьянства в социал-демократическом движении. Однако позже, под влиянием аргументов Ноя Жордания, Сильвестра Джибладзе и Григория Уратадзе согласился на компромиссное решение: сформировать Комитет сельских рабочих для руководства крестьянским движением.

Принимал участие в революции 1905 года. В 1907 году становится гласным тифлисской Городской думы, затем депутат 3-й Государственной Думы от Тифлисской губернии. В ноябре 1907 года Ю. О. Мартов из Парижа писал П. Б. Аксельроду: «Здешние кавказцы говорят, что выбранный Чхеидзе — самый образованный марксист на Кавказе»

Был посвящён в масонство в петербургской ложе Великого востока Франции. Затем член-основатель ложи союза Великого востока народов России в Кутаиси. Член думской ложи ВВНР «Роз».

C 1912 года — депутат 4-й Государственной Думы, глава фракции меньшевиков.
После начала Первой мировой войны меньшевистская фракция во главе с Чхеидзе вместе с большевиками 26 июля (8 августа) 1914 года проголосовала против военных кредитов. В 1915 году огласил в Думе резолюцию Циммервальдской конференции.

После Февральской революции 

27 февраля (12 марта) 1917 года Чхеидзе вошёл в состав Временного исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов, был избран его председателем. В тот же день вошёл во Временный комитет Государственной думы. В ночь на 2 марта участвовал в переговорах об образовании Временного правительства, но войти в него министром труда отказался. Не поддерживал курс Временного правительства на «войну до полной победы», однако вместе с другими социалистами (Стеклов, Церетели и др.) выступал за политику «революционного оборончества» (защита революции от внешних интервентов), чем вызвал резкую критику у В. И. Ленина. После Июльской демонстрации выступил против большевиков, как зачинщиков и заговорщиков, заявил о полной поддержке Советами Временного правительства. В дни выступления Л. Г. Корнилова Чхеидзе в качестве члена Комитета народной борьбы с контрреволюцией обратился за помощью к кронштадтцам, на которых была возложена охрана ВЦИК Советов РСД и Временного правительства

После принятия Петроградским Советом большевистской резолюции «О власти» в знак протеста вместе со всем эсеро-меньшевистским Президиумом Петроградского Совета 6 (19) сентября Чхеидзе сложил свои полномочия. Председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов стал Л. Д. Троцкий. В начале осени пытался привести к согласию разрозненные политические группы страны. 14 сентября как председатель ВЦИК Советов РСД открыл Всероссийское демократическое совещание, на котором заявил.: «Как быть? Что делать? Совещание должно ясно и определённо ответить на эти вопросы. Страна ждёт власти революционной, которая последовательно, без всякого шатания выполнит ту программу, которая необходима для страны» 22 — 24 сентября участвовал в совещании по организации власти. Во многом благодаря его усилиям было достигнуто внешнее согласие, образовано ещё одно коалиционное Временное правительство (последнее). Вскоре он уехал в Грузию и больше в Россию не возвращался.

К Октябрьской революции Н. С. Чхеидзе отнёсся отрицательно.

В независимой Грузии 
26 мая 1918 года подписал Декларацию независимости Грузии.

С 1918 года — председатель Закавказского сейма и Учредительного собрания Грузии, член Социал-демократической партии Грузии. В 1919 году был представителем Грузии на Парижской (Версальской) конференции вместе с И. Г. Церетели.

В эмиграции 
После ввода Красной армии в Грузию 23 февраля 1921 года эмигрировал во Францию. Участвовал в работе эмигрантских организаций, являлся главой грузинского правительства в изгнании. Покончил жизнь самоубийством, будучи смертельно больным туберкулёзом. В предсмертной записке написал: «Следите за движением и руководите».

На его похоронах И. Г. Церетели сказал: «Лишившись непосредственного общения с народом, он потерял силу сопротивления. Даже могучий дуб, опрокинутый бурей, вырванный из питающей его почвы, гибнет. Так погиб и Чхеидзе».

Похоронен на кладбище Пер-Лашез (Париж).

Оценки 
По мнению охранного отделения: «Председатель <заседаний в 1909 году Думской социал-демократической> фракции обычно бывает Чхеидзе. Это решительный, легко возбуждающийся и сильно озлобленный человек. Он специалист по вопросам общей политики и по вопросу о местном самоуправлении. Предложения его во фракции наиболее решительны и резки. Так, напр<имер>, ему принадлежит предложение не допустить речи члена Государственной думы Пуришкевича по вопросу об учащейся молодежи. Человек он необеспеченный, живёт исключительно на депутатское жалование, но депутатством своим дорожит мало и часто заявляет, что рано или поздно, а Пуришкевичу или Маркову 2-му он проломит голову. Наизусть речей не заучивает, пользуясь лишь имеющимся материалом. По убеждениям — меньшевик, но, как и все кавказцы, в некоторой степени террорист. Будучи самым решительным и смелым с некоторой долей нахальства, он, однако, не самый умный член фракции».

22 марта 1917 года единогласным постановлением Тифлисской городской думы Чхеидзе Н. С. был избран почётным гражданином гор. Тифлиса (ПТА)

Сочинения 
 Речи Николая Семёновича Чхеидзе. Ч. 1 / соч. Н. С. Чхеидзе. — Пг.: Гос. тип., 1917. — 87 с.
 Речи председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета советов рабочих и солдатских депутатов и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Н. С. Чхеидзе и товарищей его… / соч. Н. С. Чхеидзе. — Пг.: Склад изд. А. Д. Арабидзе, 1917. — 32 с.

Современность 
В преддверии отмечаемого 26 мая 100-летия провозглашения Грузинской Демократической Республики — Дня независимости — улица Мир Везирова, одного из 26 бакинских комиссаров, полагалось переименовать в честь Николоза Чхеидзе

Музыкальный коллектив «Кобыла и трупоглазые жабы искали цезию, нашли поздно утром свистящего хна», основанный в Москве в 2007 году, упоминает Чхеидзе в песнях «Распад Петросовета» и «Драконы, замки и кабан».

Мелькает в качестве персонажа в современных фильмах («Маска и душа», 2002 — Владимир Майсурадзе) и сериалах («Крылья империи», 2017 — Филипп Могильницкий)

См. также 
 Список глав Закавказья

Литература 
 Политические партии России. Конец XIX — начало XX века. М., 1996.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.

Примечания

Ссылки 

 Биография Николая Чхеидзе на Хроно. ру
 Н. С. Чхеидзе в Британике
 Biografie Nikolos Tschcheidses (en)

Меньшевики
Члены фракции социал-демократов
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Члены Государственной думы Российской империи от Тифлисской губернии
Персоналии:Февральская революция
Масоны ВВФ
Русские эмигранты первой волны во Франции
Самоубийцы
Члены Великого востока народов России
Председатели ВЦИК
Выпускники Кутаисской гимназии
Председатели Ленинградского горисполкома
Политики XX века
Члены Учредительного собрания Грузии